{{Drugbox
| Verifiedfields = changed
| Watchedfields = changed
| verifiedrevid = 443222760
| IUPAC_name = N-(2-хлорэтил)-''N-(4-метилциклогексил)-N-нитрозомочевина
| image = Semustine Structural Formula V1.svg

| tradename =  
| pregnancy_AU = 
| pregnancy_US = 
| pregnancy_category =  
| legal_AU = 
| legal_CA = 
| legal_UK = 
| legal_US = 
| legal_status =  
| routes_of_administration =  

| bioavailability =  
| protein_bound =  
| metabolism =  
| elimination_half-life =  
| excretion =  

| CAS_number_Ref = 
| CAS_number = 13909-09-6
| ATC_prefix = L01
| ATC_suffix = AD03
| PubChem = 5198
| DrugBank_Ref = 
| DrugBank =  
| UNII_Ref = 
| UNII = 6YY7T1T567
| KEGG_Ref = 
| KEGG = D05822
| ChEBI_Ref = 
| ChEBI = 6863

| C=10 | H=18 | Cl=1 | N=3 | O=2 
| molecular_weight = 247.72 г/моль
}}Семустин''' — цитостатический противоопухолевый химиотерапевтический лекарственный препарат из группы производных нитрозомочевины.

Семустин химически очень близок к ломустину и отличается от него только одной дополнительной метильной группой. Он был изъят с рынка в связи с обнаружением у него канцерогенных свойств.

Ссылки 

Алкилирующие средства
Производные нитрозомочевины